«Дед Мороз и серый волк» — два одноимённых советских мультфильма (1937 и 1978 гг.).
 Дед Мороз и серый волк (мультфильм, 1937)
 Дед Мороз и серый волк (мультфильм, 1978)